Osoby:
 Frank Berendt – niemiecki malarz
 Gerd Berendt – niemiecki pisarz
 Georg Carl Berendt – gdański badacz skamieniałości w bursztynie
 Grzegorz Berendt – polski historyk
 Joachim-Ernst Berendt – niemiecki dziennikarz
 John Berendt – amerykański autor

Zobacz też:
 Behrend
 Berend
 Berent